En droit français la notion de paiement direct peut se référer 
 au Paiement direct des pensions alimentaires
 au paiement direct de sous-traitant